Mühlenbrücke steht für:

 Mühlenbrücke (Hann. Münden), eine Fußgängerbrücke in Hann. Münden
 Mühlenbrücke (Straße), eine Straße in Lübeck

Siehe auch: Mühlenbrück